Kali ist eine Pflanzengattung in der Familie der Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae). Diese Arten waren bis 2007 in der Gattung der Salzkräuter (Salsola) enthalten.

Beschreibung 

Zur Gattung Kali gehören vorwiegend einjährige krautige Pflanzen (mit Ausnahme der ausdauernden Kali griffithii). Die halbstielrunden, an der Basis verbreiterten, oft fleischigen Blätter enden in einer Stachelspitze.

Die zwittrigen Blüten sitzen einzeln in der Achsel eines Tragblatts und zweier Vorblätter, diese sind ebenfalls stachelspitzig. Die Blütenhülle besteht aus fünf freien Tepalen. Es sind fünf vor den Tepalen stehende Staubblätter mit länglichen Staubbeuteln vorhanden. Der fast kugelige Fruchtknoten trägt einen dünnen Griffel und endet in zwei fadenförmigen Narben.

Die Frucht bleibt meist von der Blütenhülle umschlossen. Auf dem Rücken der Tepalen bilden sich flügelartige Anhängsel, die bei den beiden inneren Tepalen deutlich kleiner und schmaler sind.

Chromosomenzahl 
Die Chromosomengrundzahl ist x=9.

Vorkommen 
Das Verbreitungsgebiet der Gattung Kali erstreckt sich von Westeuropa bis nach Ostasien und in Nord-Süd-Richtung von den Küsten Skandinaviens zum südlichen Mittelmeergebiet, zum Persischen Golf und bis zum Himalaja. Der Schwerpunkt der Verbreitung liegt in Mittelasien und Zentralasien.

Mehrere Arten sind in Nordamerika und Südamerika eingeschleppt worden. Kali tragus ist als eingeführte Art auch in Südafrika und Australien verbreitet.

Die Arten besiedeln oft Halbwüsten und Steppen und sind an offenen, salzreichen oder trockenen Standorten zu finden.

Systematik 

Die Gattung Kali wurde 1754 von Philip Miller aufgestellt (in: The Gardeners Dictionary...Abridged...fourth edition). Die Typusart ist Kali turgidum.

Bis 2007 wurden diese Arten als Sektion der Gattung Salzkräuter (Salsola) aufgefasst. Durch phylogenetische Untersuchungen (Akhani et al. 2007) wurde deutlich, dass die Salzkräuter aus mehreren getrennten Verwandtschaftsgruppen bestehen, daher wurde die ehemalige Sektion als eigene Gattung Kali abgetrennt.

Synonyme von Kali  sind Salsola sect. Kali  und Salsola sect. Kali 

Die Gattung Kali enthält etwa 23 Arten. Sie kann in drei Sektionen untergliedert werden, für die bislang nur Namen unter Salsola existieren.
 Sektion 1 (als Salsola subsect. Griffithia ):
 Kali griffithii  (Syn.: Noaea griffithii , Salsola griffithii ): Sie kommt im südöstlichen Iran, südlichen Afghanistan und Pakistan (Belutschistan) vor.
 Sektion 2 (als Salsola subsect. Rosaceae ):
 Kali rosaceum  (Syn.: Salsola rosacea ): Sie ist von Zentralasien bis zum chinesischen Xinjiang verbreitet.
 Kali tamariscinum  (Syn.: Salsola tamariscina ): Sie kommt von Südosteuropa (Ukraine) über Zentralasien bis zum chinesischen Xinjiang vor.
 Sektion Kali (als Salsola subsect. Kali), eine Gruppe nah miteinander verwandter Sippen:
 Kali australe  (Syn.: Salsola kali ). Diese Sippe wurde häufig als Synonym von Kali tragus angesehen, erwies sich phylogenetisch aber als getrennt.
 Hügel-Salzkraut (Kali collinum , Syn.: Salsola collina ): Sie ist in Zentral- und Ostasien heimisch und kommt eingeführt auch in Europa und Nordamerika vor.
 Kali jacquemontii  (Syn.: Salsola jacquemontii ): Sie kommt im Pamir, Hindukusch, Karakorum und im inneren Himalaja vor.
 Kali ikonnikovii  (Syn.: Salsola ikonnikovii ): Sie kommt in der chinesischen Provinz Mongolei vor.
 Kali komarovii  (Syn.: Salsola komarovii ): Sie ist in Ostasien heimisch.
Kali tragus Aggregat (Syn. Salsola kali-Aggregat):
 Kali paulsenii   (Syn.: Salsola paulsenii ): Sie ist von Südosteuropa über Südwest- und Mittelasien bis zum chinesischen Xinjiang verbreitet. Eingeführt kommt sie auch in Nordamerika vor.
 Kali-Salzkraut (Kali turgidum , Syn.: Kali soda , Salsola kali ): Sie ist in Europa vor allem an den Küsten von Ostsee, Nordsee und Atlantik verbreitet.
 Kali tamamschjanae , (Syn.: Salsola tamamschjanae ): Sie ist auf Transkaukasien und die iranische Provinz Aserbaidschan beschränkt.
 Ruthenisches Salzkraut (Kali tragus , Syn.: Salsola tragus ): Heimisch vom Mittelmeergebiet über Südosteuropa bis Südwest- und Zentralasien, kommt diese Art verschleppt auch in Amerika, Südafrika und Australien vor.
 Kali zaidamicum  (Syn.: Salsola zaidamica ): Sie ist in der Mongolei und China heimisch.
 dazu kommen die neueren Arten:
 Kali basalticum  (2015): sie wurde in Sizilien am Ätna entdeckt.
 Kali dodecanesicum  (2015): ist auf den griechischen Inseln Rhodos, Kos and Nisyros endemisch.
 Kali gobicola  (2015), (Syn.: Salsola gobicola )
 Kali macrophyllum  (2014), (Syn.: Salsola macrophylla , Salsola tragus  subsp. pontica )
 Kali monopterum  (2012), (Syn.: Salsola monoptera )
 Kali nepalensis  (2015), (Syn.: Salsola nepalensis )
 Kali pellucidum  (2015), (Syn.: Salsola pellucida )
 Kali praecox  (2011), (Syn.: Salsola praecox )
 Kali ryanii  (2015), (Syn.:Salsola ryanii )
 Kali sinkiangense  (2015), (Syn.:Salsola sinkiangensis )

2014 schlugen Mosyakin et al. vor, Salsola kali (= Kali turgida) als neuen Typus für die Gattung Salsola festzulegen. Wenn diesem Vorschlag gefolgt wird, werden alle Arten der Gattung Kali wieder zu Salsola gehören.

Wirtschaftliche Bedeutung 
Einige Arten, insbesondere Kali tragus, bereiten in Amerika Probleme als Unkraut.

Belege 
 Sabrina Rilke: Salsola sect. Salsola. In: Karl Heinz Rechinger et al. (Hrsg.): Flora Iranica, Band 172 – Chenopodiaceae. Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1997, S. 178–189. ISBN 3-201-00728-5. (Abschnitt Beschreibung)

Einzelnachweise

Weblinks 

 Illustrationen mehrerer Arten in: 

Fuchsschwanzgewächse
Amaranthaceae